|-
| (38701) 2000 QB66||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38702) 2000 QX66||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38703) 2000 QR72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38704) 2000 QZ76||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38705) 2000 QU80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38706) 2000 QP83||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38707) 2000 QK89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38708) 2000 QQ89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38709) 2000 QO90||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38710) 2000 QG97||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38711) 2000 QU97||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38712) 2000 QP103||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38713) 2000 QJ116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38714) 2000 QS116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38715) 2000 QY120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38716) 2000 QL121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38717) 2000 QM121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38718) 2000 QW121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38719) 2000 QQ127||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38720) 2000 QB128||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38721) 2000 QQ128||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38722) 2000 QU128||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38723) 2000 QT129||||30 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38724) 2000 QW129||||31 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38725) 2000 QD130||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38726) 2000 QQ131||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38727) 2000 QR131||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38728) 2000 QJ133||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38729) 2000 QP137||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38730) 2000 QE138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38731) 2000 QX138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38732) 2000 QF140||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38733) 2000 QF141||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38734) 2000 QC143||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38735) 2000 QQ144||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38736) 2000 QU144||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38737) 2000 QN146||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38738) 2000 QT146||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38739) 2000 QO149||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38740) 2000 QC152||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38741) 2000 QO180||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38742) 2000 QP184||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38743) 2000 QB185||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38744) 2000 QE186||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38745) 2000 QM186||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38746) 2000 QT186||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38747) 2000 QE190||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38748) 2000 QY191||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38749) 2000 QU206||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38750) 2000 QJ207||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38751) 2000 QN207||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38752) 2000 QY207||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38753) 2000 QE217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38754) 2000 QG217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38755) 2000 QR227||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38756) 2000 QG228||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38757) 2000 RM1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38758) 2000 RS2||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38759) 2000 RD3||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38760) 2000 RG3||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38761) 2000 RH3||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38762) 2000 RK4||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38763) 2000 RW5||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38764) 2000 RB6||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38765) 2000 RU6||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38766) 2000 RV6||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38767) 2000 RB7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38768) 2000 RF7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38769) 2000 RS7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38770) 2000 RT8||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38771) 2000 RP9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38772) 2000 RR9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38773) 2000 RY9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38774) 2000 RD10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38775) 2000 RZ10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38776) 2000 RK11||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38777) 2000 RS17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38778) 2000 RX19||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38779) 2000 RH22||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38780) 2000 RX30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38781) 2000 RN31||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38782) 2000 RP31||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38783) 2000 RU35||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38784) 2000 RT42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38785) 2000 RR43||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38786) 2000 RG45||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38787) 2000 RU45||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38788) 2000 RW45||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38789) 2000 RB46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38790) 2000 RE46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38791) 2000 RU46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38792) 2000 RA49||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38793) 2000 RY49||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38794) 2000 RC50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38795) 2000 RA51||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38796) 2000 RK51||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38797) 2000 RW51||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38798) 2000 RB54||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38799) 2000 RE54||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38800) 2000 RA55||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38700